Miejscowości w USA:
 Dorrance – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
Gminy w USA:
 Dorrance (ang. Dorrance Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne